Woodward Township, un township du comté de Clearfield.
 Woodward Township, un township du comté de Clinton.
 , un township du comté de Lycoming.

Homonymie de townships